Slatina kan avse:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Slatina (Srebrenica),

Bulgarien 

 rajon Slatina, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 
 Slatina (distrikt i Bulgarien, Montana), Obsjtina Berkovitsa, 
 Slatina (distrikt i Bulgarien, Lovetj), Obsjtina Lovetj, 
 Slatina (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Karlovo,

Kroatien 

 Slatina, Kroatien, ort, Virovitica-Podravinas län, 
 Kutinska Slatina, ort, Moslavina,

Se även
Slatina, Opatija – en badplats i kroatiska Opatija

Nordmakedonien 

 Slatino (ort i Makedonien), Opsjtina Tearce, 
 Slatina, Makedonski Brod,

Rumänien 

 Slatina, Rumänien, Olt, Municipiul Slatina,

Tjeckien 

 Slatina (del av en befolkad plats), Södra Mähren, Okres Brno-Venkov, 
 Slatina (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Slatina (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Slatina (ort i Tjeckien, Pardubice, lat 49,98, long 16,16), 
 Slatina (ort i Tjeckien, lat 49,79, long 17,98), 
 Slatina (ort i Tjeckien, Pardubice, lat 49,63, long 16,61), 
 Slatina (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Slatina (ort i Tjeckien, Södra Mähren, lat 49,02, long 16,02), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Rumänienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar